4 miejscowości w Polsce: 
 Kłodzino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo 
 Kłodzino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice 
 Kłodzino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice 
 Kłodzino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino